Landesstraße 202 bezeichnet:

 die Deutsch Jahrndorfer Straße im Burgenland
 die Hintersee Landesstraße in Salzburg
 die Kirchberger Straße in der Steiermark
 die Reither Straße in Tirol
 die Schweizer Straße (Österreich) in Vorarlberg